Ravensworth Castle steht für folgende Burgruinen in England:

 Ravensworth Castle (North Yorkshire)
 Ravensworth Castle (Tyne and Wear)